Nazwa Oberland w jęz. niemieckim znaczy "górny kraj" i odnosi się do kilku krain:

Geografia

Liechtenstein 
 Oberland – region

Niemcy 
 Oberland – region planowania w kraju związkowym Bawaria
 Oberland am Rennsteig – dzielnica Sonneberga
 Vogtländisches Oberland – dawna gmina
 Bayerisches Oberland
 Reußisches Oberland

Polska 
 Prusy Górne – niem. Oberland, region historyczny w zachodniej części Prus

Szwajcaria 
 Oberland – dawny kanton
 Oberland – region administracyjny
 Berner Oberland – kraina geograficzna